Hugo von Châtillon ist der Name folgender Personen:

* Hugo I. von Châtillon (nach 1197–1248), Herr von Châtillon, Graf von Saint-Pol, Graf von Blois und Dunois sowie Herr von Guise
 Hugo II. von Châtillon (1258–1307), Graf von Blois und Dunois sowie Herr von Guise, siehe Hugo II. (Blois)